Баб эн-Наср  ( - «Ворота Победы») — микротопоним, встречается в Каире и Алеппо.
 Баб эн-Наср (Каир) — одни из трёх ворот Каира. Построены в 1087 году, а также название кладбища около ворот.
 Баб эн-Наср (Халеб)

См. также 
 Баб эль-Асса
 Баб эль-Футух
 Баб эль-Джадид
 Баб эль-Хадид

Ссылки 
 Баб эн-Наср (Каир) - иллюстрация.